Чурюмов — фамилия.

Известные носители:
 Чурюмов, Василий Семёнович (1918—1945) — гвардии старший сержант, Герой Советского Союза (1944).
 Чурюмов, Клим Иванович (1937—2016) — советский и украинский астроном, первооткрыватель комет, директор Киевского планетария.
 Чурюмов, Сергей Кугультинович (род. 1931) — Герой Социалистического Труда (1967). Депутат Верховного Совета 9 созыва.